Snelle Sprong, voluit De Nederlandsche Mineraalwater Bron De Snelle Sprong, is een voormalig frisdrankmerk, waarvan het hoofdkantoor was gelegen in de Nederlandse plaats Tegelen. De frisdrank werd verkocht onder de naam SS limonade.

Het bedrijf werd in 1887 opgericht door Henri van Basten Batenburg, kasteelheer van kasteel Holtmühle, in een bijgebouw van het landgoed. Het produceerde naast mineraalwater drie soorten limonade en gemberbier. In 1888 bedroeg de productie al gelijk circa 300.000 flessen. Op het hoogtepunt werden er jaarlijks 5.000.000 flessen geproduceerd.

Aangezien er onder andere bronwater werd geproduceerd, kan worden aangenomen dat er in de buurt een natuurlijke of onderaardse bron aanwezig was. Dit water werd tevens voor alle smaken gebruikt.

Het merk heeft tot in de Tweede Wereldoorlog bestaan. Na de oorlog is de exploitatie gestopt, officieel om onduidelijke redenen, maar vermoedelijk viel de afkorting SS om evidente redenen na de oorlog niet in goede aarde.

Externe link 
 Reclameplaat in collectie van het Limburgs Museum

Referenties
 , Hoe ze in Tegelen limonade maakten. De geschiedenis van de Snelle Sprong artikel in Buun (2007), pag. 79-84

Frisdrankmerk
Geschiedenis van Venlo
Economie in Venlo